Ємтланд — лен, адміністративно-територіальна одиниця в північній Швеції.
Ємтланд — ландскап, історична область у північній Швеції.